Braine kan syfta på följande platser:

Belgien 
 Braine-l'Alleud – kommun
 Braine-le-Comte – kommun
 Braine-le-Château – kommun

Frankrike 

 Braine, Aisne, kommun, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,